Статистика 108. првенства Прве лиге Мађарске у фудбалу за сезону 2009/10.

Прва лига Мађарске у фудбалу (званично Шопрони лига), сезона 2009/10, је почело 24. јула 2009. године. У лиги је учествовало 16 клубова 14 из претходне сезоне и два која су у лигу су ушли ФК Ференцварош и ФК Папа из нижеразредног такмичења. Шампион је по пети укупно и други узастопни пут постао Дебреценски Спортски клуб Вашуташ а из лиге су испали ФК Диошђер ВТК и ФК Њиређхаза. Први стрелац првенства са 18 голова је постао Немања Николић играч Видеотона.

Тимови учесници

Стадиони и локације 

Учествовало је укупно 16 тимова, од којих 5 из Будимпеште и 11 из осталих делова Мађарске.

Промене у односу на претходни шампионат 
Пласирали се у прву лигу
  ФК Ференцварош
  ФК Папа
Испали из прве лиге
  ФК Ракошпалота ЕАК
  ФК Шиофок БФК

Табела

Признања

Референце

Спољашње везе 
 Званична интернет страница
 База података МЛСа

2009/10.
Сезона 2009/10. у мађарском фудбалу